Weisz — распространённая венгерская фамилия, передающаяся по-русски различными способами: